Grand Prix Formule 1 van Australië
 Grand Prix-wegrace van Australië